Metronom steht für:

 Metronom, musikalisches Taktgebegerät

 Metronom Eisenbahngesellschaft, deutsche Privatbahn
 Metronom Theater in Oberhausen

Siehe auch:
 Metronome